Psoralea — рід рослин родини бобові триби Psoraleeae.

Види 
 Psoralea aculeata
 Psoralea adscendens
 Psoralea affinis
 Psoralea alata
 Psoralea arborea
 Psoralea archeri
 Psoralea argophylla
 Psoralea aromatica
 Psoralea asarina
 Psoralea australasica
 Psoralea axillaris
 Psoralea badocana
 Psoralea balsamica
 Psoralea bituminosa
 Psoralea californica
 Psoralea canescens
 Psoralea castorea
 Psoralea cataracta
 Psoralea cinerea
 Psoralea clementii
 Psoralea connixa
 Psoralea corylifolia
 Psoralea cuneata
 Psoralea cuspidata syn. Pediomelum cuspidatum
 Psoralea cyphocalyx
 Psoralea diturnerae 
 Psoralea esculenta
 Psoralea glandulosa
 Psoralea hypogaea syn. Pediomelum hypogaeum
 Psoralea macrostachya (hoi’-tā, Konkow language)
 Psoralea morisiana
 Psoralea pinnata 
 Psoralea plicata
 Psoralea tenuiflora 
 Psoralea vanberkela

Ref: ILDIS Version 6.05

Примітки 

Роди рослин
Psoraleeae
Метеликові